О полке начала XIX века см. Уфимский пехотный полк

106-й пехотный Уфимский полк — один из пехотных полков русской императорской армии. Не путать с одноимённым полком, существовавшим до 1833 года.

Формирование и кампании полка 
Сформирован 13 августа 1863 г. из Вологодского резервного полка, который, в свою очередь, был сформирован 6 апреля 1863 г. из 4-го резервного и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Вологодского пехотного полка. С 25 марта 1864 называется 106-й пехотным Уфимским полком.

В 1884 г. Уфимскому полку было отдано старшинство старого Саратовского пехотного полка, сформированного 17 января 1811 г. и в 1833 г. в полном составе присоединённого к Вологодскому полку.

В составе 27-й пехотной дивизии Уфимский полк участвовал в Первой мировой войне.

Знаки отличия полка 
 Полковое Георгиевское знамя с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 годах». Унаследовано от батальонов Вологодского полка.

Командиры полка 
 21.04.1863 — хх.хх.1872 — полковник Белиза, Дмитрий Николаевич
 хх.хх.1872 — не ранее 1878 — полковник Коммисаров, Степан Елизарович
 05.01.1880 — 13.05.1886 — полковник Шелковников, Владимир Яковлевич
 21.05.1886 — 04.04.1894 — полковник Базилевский, Владимир Николаевич
 11.04.1894 — 16.10.1899 — полковник Левшановский, Лев Фомич
 31.10.1899 — 18.12.1900 — полковник Фёдоров, Михаил Фёдорович
 16.01.1901 — 11.09.1906 — полковник Митрофанов, Александр Васильевич
 11.09.1906 — 08.02.1914 — полковник Беймельбург, Артур-Севостьян Емильевич
 08.02.1914 — 03.02.1915 — полковник Отрыганьев, Константин Прокофьевич
 19.03.1915 — 10.08.1916 — полковник Зыков, Александр Сергеевич
 30.08.1916 — хх.хх.хххх — полковник Косаговский, Александр Павлович

Примечания

Ссылки 
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. СПб., 1909.
 Энциклопедия военных и морских наук под редакцией Г. А. Леера. Т. VIII. СПб., 1889.
 
 Эксклав.ру «Открытие памятника Героям Первой мировой войны».
 Встречный марш 106-го Уфимского пехотного полка

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1811 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Появились в 1811 году в России